Harper Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Harper Township (Arkansas)
 Harper Township (Kansas)
 Harper Township (North Dakota)
 Harper Township (Oklahoma)